Double Dragon, um jogo eletrônico de 1987 produzido pela Technōs Japan Corporation.
Série Double Dragon, uma série de jogos eletrônicos derivados do jogo acima.
Double Dragon (desenho animado), uma série exibida na televisão em 1993.
Double Dragon (filme), lançado em 1994.
Double Dragon (Neo-Geo), um jogo de luta de 1995 baseado no filme acima.
Double Dragon Publishing, uma editora canadense especializada em e-books.
Double Dragon (banda), um grupo musical de heavy metal de Adelaide, Austrália.

Desambiguação